Der Name Deutsches Reitpferd steht nicht für eine eigene Pferderasse, sondern ist vielmehr ein Oberbegriff für in Deutschland gezüchtete Warmblutpferde. Auch wenn die einzelnen Warmblutrassen in großem Umfang miteinander gekreuzt werden und mittlerweile einige Konsolidierungsbemühungen innerhalb der Zuchtverbände zu erkennen sind, bleibt die Warmblutzucht in Deutschland stark regional organisiert.

Rassen 
Zum Deutschen Reitpferd zählen folgende Rassen:
 Bayerisches Warmblut
 Deutsches Sportpferd
 Hannoveraner
 Holsteiner
 Mecklenburger Warmblut
 Oldenburger
 Rheinisches Warmblut
 Senner Pferd
 Trakehner
 Warmblut des Zuchtverbandes für deutsche Pferde
 Westfale
 Württemberger Warmblut
 Zweibrücker Warmblut

In andere Rassen des Deutschen Reitpferdes aufgegangene und somit nicht mehr gezüchtete Rassen sind:
 Hessisches Warmblut (Aufgegangen im Hannoveraner)
 Brandenburger Warmblut (Aufgegangen im Deutschen Sportpferd)
 Sachsen-Anhaltiner Warmblut (Aufgegangen im Deutschen Sportpferd)
 Sächsisches Warmblut (Aufgegangen im Deutschen Sportpferd)
 Thüringer Warmblut (Aufgegangen im Deutschen Sportpferd)

Zuchtziel 
Das gemeinsame Rahmenzuchtziel wird von den Zuchtverbänden wie folgt formuliert:
„Gezüchtet wird ein edles, großliniges und korrektes, gesundes und fruchtbares Pferd mit schwungvollen, raumgreifenden, elastischen Bewegungen, das aufgrund seines Temperamentes, seines Charakters und seiner Rittigkeit für Reitzwecke jeder Art geeignet ist.“

Zuchtbücher

Stuten 
Die Stutbücher der einzelnen Verbände sind in die folgenden Abschnitte unterteilt:
 Vorbuch (Sonderabteilung)
 Stutbuch 2 (Hauptabteilung)
 Stutbuch  1 (Hauptabteilung)
Jede Zuchtstute muss in einem Stutbuch eingetragen sein. Diese Eintragung erfolgt nicht automatisch bei der Geburt, sondern die Stute muss, frühestens dreijährig, einer Kommission des jeweiligen Zuchtverbandes vorgestellt werden.

Für dem Zuchtziel in besonderem Maße entsprechende Stuten kann zusätzlich der Titel Prämienstute (Verbandsprämie) vergeben werden. In einigen Zuchtverbänden gibt es darüber hinaus noch die Titel Staatsprämie und Elitestute.

Daneben wird von der FN ein zentrales Leistungsstutbuch für überdurchschnittliche Stuten aller Zuchtverbände geführt, überdurchschnittlich bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Eigenleistung, Nachkommensleistung oder Fruchtbarkeit. Die Eintragung ist freiwillig und kostenpflichtig. Stuten können nur dann dort eingetragen werden, wenn sie in höchstens vier Zuchtjahren mindestens zwei Fohlen geboren haben. Das Leistungsstutbuch ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:
 Abteilung A: abgelegte Leistungsprüfung
 hier können Hauptstutbuchstuten eingetragen werden, die eine überdurchschnittliche Zuchtstutenprüfung absolviert haben
 Abteilung B: Turniererfolge
 hier können Stuten eingetragen werden die in Championaten für Reitpferde, Spring- und/oder Dressurprüfungen der Klasse L, Vielseitigkeitsprüfungen der Klasse A oder einer Fahrprüfung der Klasse L an vorderer Stelle platziert waren oder die ein Generalausgleichsgewicht von mindestens 70 kg haben
 Abteilung C: turniererfolgreiche Nachkommen
 hier können Stuten eingetragen werden, die mindestens drei Nachkommen haben, die in Turnierprüfungen der Klasse L platziert waren
 Abteilung D: Zuchterfolge (Fruchtbarkeit)
 hier können Stuten eingetragen werden, die in 70 Prozent ihrer Zuchtjahre lebende Fohlen geboren haben und insgesamt mindestens fünf lebende Fohlen geboren haben

Hengste 
Die Hengstbücher sind in die folgenden Abschnitte unterteilt:
 Hengstbuch I
 für Hengste mit Körung und Hengstleistungsprüfung, ab Herbst 2014 ist zudem die erfolgreiche Ablegung eines 30- oder 70-Tage-Testes zwingend erforderlich
 Hengstbuch II
 für Hengste deren Abstammung über mehrere Generationen bekannt ist und welche die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen, die jedoch nicht gekört sind und/oder keine Hengstleistungsprüfung haben
 Vorbuch

Fohlen 
Fohlen, deren Mutter im Hauptstutbuch oder Stutbuch und deren Vater im Hengstbuch I eines Verbandes eingetragen sind, erhalten einen Abstammungsnachweis, umgangssprachlich auch als „volles Papier“ bezeichnet. Fohlen, deren Mutter im Vorbuch oder deren Vater im Hengstbuch II eingetragen sind, erhalten lediglich eine Geburtsbescheinigung, umgangssprachlich auch als „halbes Papier“ bezeichnet.

Weblinks 

 warmblutpferdezucht.de
 Richtlinien für die Vergabe der Verbandsprämie (PDF) Westfälisches  Pferdestammbuch e. V. (68 kB)

Einzelnachweise 

Pferderasse